Övre Högsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Högsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (9,39 ha)
Övre Högsjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (19,6 ha)

Se även
Högsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn